Eric Thompson (1919-2015), pilota automobilistico britannico
 Eric Thompson (n. 1993), cestista statunitense
 Eric Thompson, meglio conosciuto come Viktor (n. 1980), wrestler canadese